

Personnalités 

 Catherine Lagatu (1919-2007), femme politique française, sénatrice ;
 Henri Lagatu (1862-1942), agronome, pédologue et enseignant français ;
 Yves Lagatu (1914-1987), aviateur des Forces aériennes françaises libres, Compagnon de la Libération.